Zn steht für:
 Elementsymbol von Zink

ZN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Piräus (nur für Motorräder)
 Norwegen: Svalbard in der Provinz Troms
 Südafrika: KwaZulu-Natal
 Tschechien: Okres Znojmo, deutsch: Znaim (auslaufend)

Z.N. steht als Abkürzung für:
 ZN (Studentenorden), ein geheimer Orden der Aufklärungszeit in Göttingen

Z. n. steht als Abkürzung für:
 „Zustand nach“, eine Abkürzung bei medizinischen Diagnosen

Abkürzung